Le US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 250, s'est disputée du 4 au  à Houston.

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Argentin Leonardo Mayer, de l'Australien John Millman, du Kazakh Mikhail Kukushkin et du Sud-Africain Kevin Anderson.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Gerald Melzer, Benjamin Becker, Michael Berrer et Dmitri Toursounov.
 Lors du , le Chypriote Márcos Baghdatís inflige un 6-0 6-0 à l'Argentin Diego Schwartzman.
 Juan Mónaco, qui fait son retour sur le circuit après plusieurs mois d'absence, s'impose en finale face au tenant du titre Jack Sock 3-6, 6-3, 7-5. Il s'agit du  de sa carrière. Cette victoire lui permet également de réintégrer le top 100 et d'atteindre la  mondiale, lui permettant de valider son ticket pour Roland Garros sans passer par les qualifications.
 Les frères Bryan, quintuples vainqueur du tournoi, décrochent un  à Houston en battant en finale Víctor Estrella Burgos et Santiago González 4-6, 6-3, [10-8]. Il s'agit de leur  en commun.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Houston
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en avril 2016
Sport au Texas en 2016
Sport aux États-Unis en avril 2016